Lembuncula är ett släkte av svampar. Lembuncula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lembuncula